Целина — советская, а позднее и российская космическая система радиотехнической разведки (РТР) и одноимённая серия космических аппаратов РТР.

Система предназначена для регистрации из космоса излучений наземных радиотехнических средств в широком диапазоне частот электромагнитного спектра, позволяя, таким образом, определять координаты радиоизлучающих объектов, устанавливать их назначение, тип, характеристики, режимы работы. Кроме того, радионаблюдение за передающей аппаратурой частей войск позволяло обнаруживать подготовку к различного рода операциям по изменению интенсивности обмена информацией.

Разработку системы вело КБ «Южное».
Производство Южный машиностроительный завод им. А. Макарова.

История 
Октябрь 1965 года: Разработан эскизный проект ИСЗ детального наблюдения Земли системы «Целина-Д».
26 марта 1972 год: Постановлением правительства космический комплекс «Целина-О» принят на вооружение.
10 декабря 1976 года: Постановлением правительства космическая система «Целина-Д» принята на вооружение.
Декабрь 1988 года: Постановлением правительства космическая система «Целина-2» принята в эксплуатацию.
Декабрь 1990 года: Постановлением правительства космическая система «Целина-2» принята на вооружение.
Март 2021 года:  обломка российской ракеты-носителя «Зенит-2», запускавшей разведывательный спутник «Целина-2», с китайским метеоспутником Yunhai 1-02.
Ноябрь 2021 года: Недействующий спутник радиоэлектронной и радиотехнической разведки «Космос 1408» (тип «Целина-Д») успешно уничтожен ракетой А-235 (ОКР «Нудоль») в ходе испытания российского противоспутникового оружия.

Модификации 
Система первого поколения состояла из спутников обзорной (Целина-О) и детальной (Целина-Д) радиотехнической разведки. Основными объектами наблюдения являлись радиолокационные станции.

В 1980-х годах на основе спутника «Целина-Д» был создан аппарат Целина-Р для наблюдения источников радиоизлучения.

В разработанной в 1970-х годах системе второго поколения функции обзорной и детальной разведки нес на себе уже один аппарат (Целина-2(11Ф644 по классификации ГУКОС)). Разработка и ввод в эксплуатацию этой модификации сильно затянулись из-за необходимости создания новой ракеты-носителя (Зенит-2) и изменений требований со стороны заказчика. В связи с этим первые аппараты этого типа выводились на орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-К».

Целина-О (11Ф616 по классификации ГУКОС) 

Основные характеристики:
 Масса, кг — 339…434 (в три раза больше)
 Масса аппаратуры бортового специального комплекса, кг — 170… 190
 Габаритные размеры, мм
 герметичный корпус — ø(800:1200)x2500
 КА в рабочем положении — 4100x5090
 Расчетные параметры орбиты:
 высота, км — 550
 наклонение орбиты, град — 74
 Время активного существования, мес — 6
 Ракета-носитель — 11К65М

В ходе эксплуатации системы «Целина-О» была выполнена модернизация космического аппарата «Целина-0». Новым комплектациям аппарата были присвоены обозначения «Целина-ОМ» и «Целина-ОК».

Целина-ОМ 
Всего за период 1967—1982 гг. на орбиту было выведено 34 аппарата «Целина-ОМ» («Космос-250, −269, −315, −330, −387, −395, −425, −436, −437, −460, −479, −500, −536, −544, −549, −582, −610, −631, −655, −661, −698, −707, −749, −787, −790, 812, −845, −870, −899, −960, −1062,-1114,-1215, −1345»)

Целина-ОК 
Всего за период 1967…1982 гг. на орбиту было выведено 3 аппарата «Целина-ОК» («Космос-781, −924, −1008»).

Аппараты созданные на базе КА Целина 
 Океан-Э («Космос-1076, -1151») — КА для проведения комплексного изучения океана в интересах науки и народного хозяйства.
 Сич («Січ-1М, Січ-2») — модернизируемая версия советского КА «Целина-Д».

Список запусков 
По данным Роскосмоса, на орбиту было выведено 130 аппаратов данного типа:

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Snooping on Radars: A History of Soviet/Russian Global Signals Intelligence Satellites http://www.bis-space.com/belgium/wp-content/uploads/2015/05/radars.pdf

Примечания 

Искусственные спутники Земли
Радиоэлектронная разведка
Разведывательные спутники России
Разведывательные спутники СССР